

Astronomia 
 771 libera – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Libera – film del 1993 di Pappi Corsicato

Mitologia 
 Libera – altro nome con cui veniva identificata la dea Proserpina

Musica 
 Libera – coro vocale inglese formato nel 1995
 Libera - etichetta discografica fondata nel 1996 da Antonella Ruggiero
 Libera/Sognare è vita – singolo di Mia Martini contenente il brano rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 1977
 Libera/Quando ti perderò – singolo di Donatella Milani del 1984
 Libera – album di Antonella Ruggiero del 1996
 Libera – singolo di Barbara Cola del 1997
Libera – singolo di Renato Zero del 2001
 Libera - album di Marco Masini del 2005
 Libera – singolo di Ilaria Porceddu del 2012
 Libera – album di Maria Nazionale del 2013
 Libera – album di Anna Tatangelo del 2015
 Libera – singolo di Anna Tatangelo del 2015

Persone 
 Adalberto Libera – architetto protagonista del Razionalismo italiano
 Giacomo Libera – ex calciatore

Televisione 
Libera – emittente televisiva campana di Benevento

Associazioni 
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – associazione che si batte contro le mafie.

Pagine correlate 
Liberi
Libero

Altri progetti